Вита́лий Смирно́в:
 Смирнов, Виталий Александрович — Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Виталий Борисович (1937—2019) — профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
 Смирнов, Виталий Георгиевич (род. 1935) — советский и российский деятель олимпийского движения, почётный президент Олимпийского комитета России, член МОК.
 Смирнов, Виталий Кузьмич — доктор наук, профессор.
 
 Смирнов, Виталий Фрильевич (род. 1978) — узбекистанский легкоатлет, чемпион Азии по декатлону.
 Смирнов, Виталий (род. 1986) — латвийский футболист.